Franz Boas, antropologo
 Frederick Boas, critico letterario
 George Boas, filosofo
 Ralph P. Boas Jr, matematico